Tuzson János (1825–1904) honvéd alezredes
 Tuzson János (1870–1943) botanikus
 Tuzson János (1929–) történetíró